est le titre de plusieurs œuvres:

Cinéma 
 Boom Boom, cartoon américain réalisé par Jack King sorti en 1936 ;
 Boom Boom, film espagnol réalisé par Rosa Vergés sorti en 1990.

Musique 
 Boom Boom, chanson interprétée par le chanteur de blues américain John Lee Hooker sortie en 1962 ;
 Boom Boom, chanson interprétée par la chanteuse américaine Rye Rye sortie en 2012 ;
 Boom Boom, chanson interprétée par Mabel représentant le Danemark au Concours Eurovision de la chanson 1978 ;
 Boom Boom, chanson interprétée par Emmy représentant l'Arménie au Concours Eurovision de la chanson 2011.

Pseudonyme 

 Lady Boom Boom, drag queen canadienne.

Voir aussi 
 
 Boom, Boom, Boom, Boom!!, chanson interprétée par le groupe Vengaboys.